Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano (ang. The Vampire Diaries: Stefan's Diaries) to sześć powieści dla młodzieży opartych na serialu Pamiętniki Wampirów (2009) twórców Julii Plec oraz Kevina Williamsona, który jest adaptacją serii książek Lisy Jane Smith. Autor powieści jest anonimowy (ghostwriter). Fabuła książek skupia się na przeszłości Stefano i Damona Salvatore przed poznaniem Eleny Gilbert.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Początek  
Mamy rok 1864. Siedemnastoletni Stefano Salvatore właśnie dowiaduje się, że jego ojciec, Giuseppe, planuje zaaranżować jego małżeństwo z Rosalyn Cartwright. Mimo przerażenia, chłopak nie protestuje i wbrew sobie zgadza się na plany ojca. Szybko jednak jego uwagę zwraca Katherine Pierce, piękna dziewczyna, która nagle przybywa do jego domu po śmierci rodziny z Atlanty. W tym samym czasie powraca starszy brat Stefano, Damon, który natychmiast zabiega o względy Katherine. Podczas gdy Stefano zmuszony jest do spędzania czasu w towarzystwie Rosalyn, Damon coraz bardziej zbliża się do Katherine, co bardzo frustruje młodszego z braci. Wkrótce Stefano wykorzystuje okazję na Balu Założycieli i oświadcza się Rosalyn. Dziewczyna z radością przyjmuje oświadczyny. Zaraz potem rozbity Stefano odbywa pogawędkę z Katherine na temat literatury – panna Pierce wzbudza w nim tak silne emocje, że bez zastanowienia całuje ją. Gdy uświadamia sobie swój czyn, ucieka. Z powodu wyrzutów sumienia postanawia odszukać Rosalyn, jednak kiedy już ją znajduje, jest ona martwa.

Morderstwo Rosalyn wstrząsa Stefano, mimo iż jej nie kochał. Wraz z rodziną uczestniczy w jej pogrzebie, próbując nie myśleć o Katherine. Miewa koszmary po śmierci narzeczonej, w których pojawiają się obie dziewczyny. Zjawia się Emily Bennet i przekazuje mu kwiaty od Katherine, które mają poprawić mu nastrój i zastąpić rzekomo nieodpowiednie lekarstwa zawierające werbenę. Wkrótce Katherine odwiedza Stefano w jego pokoju i przekonuje, aby zapomniał o Rosalyn. Od tego czasu para spotyka się potajemnie, a Stefano coraz bardziej daje się pochłonąć miłości, jaką do niej czuje. Pewnej nocy jednak jego wyobrażenie o Katherine pryska, ponieważ odkrywa, iż dziewczyna jest wampirem. Katherine widząc jego przerażenie, wymusza na nim mocą, aby się uspokoił i zachował jej tajemnicę.

Jakiś czas potem dochodzi do spotkania Założycieli Mystic Falls, podczas którego omówiona zostaje kwestia ataków wampirów. Stefano postanawia udawać niewiedzę i chronić Katherine i jej przyjaciółki, Annę i Pearl, przed gniewem mieszkańców miasta. Próbuje przekonać ojca, że istnieją także dobre wampiry, a ten ku jego zaskoczeniu zgadza się przemyśleć sprawę. Wznoszą toast, lecz Stefano nie ma pojęcia, iż pije drink z werbeną, która szkodzi wampirom. Zaraz potem idzie do Katherine, by przekazać jej dobre wieści. Wampirzyca gryzie go i zostaje otruta jego krwią. Zjawia się Giuseppe, a sekret Katherine wychodzi na jaw. Sparaliżowany strachem Stefano na rozkaz ojca wzywa szeryfa i jego zastępcę.

O wszystkim dowiaduje się Damon, który wpada w wściekłość. Okazuje się, że starszy z braci także znał sekret Katherine i w pełni akceptował jej wampiryczną naturę. Stefano postanawia pomóc Damonowi w ratowaniu Katherine. Razem odwracają uwagę tłumu i uwalniają Katherine z więzów. Prawie udaje im się uciec, lecz zostają zabici z broni. Stefano budzi się następnego dnia w towarzystwie Emily, która mówi mu, że on i Damon są w trakcie przemiany w wampiry. Stefano otrzymuje od niej pierścień z lapis lazuli dający mu możliwość chodzenia w świetle słonecznym. Mimo początkowego zdezorientowania, Stefano zaczyna rozumieć swoją sytuację. Dowiaduje się także, że to Katherine zamordowała Rosalyn.

Stefano nie ma zamiaru dokonywać przemiany. Godzi się ze swoim losem, lecz przed pełną śmiercią pragnie zobaczyć się z ojcem. Ten jednak jest obrzydzony widokiem Stefano i wyjawia mu, iż to on zabił swoich synów. Próbuje zrobić to ponownie, rzucając się na Stefano. Chłopak nie zna swojej siły, dlatego w samoobronie pozbawia ojca życia. Nie może się oprzeć zapachowi jego krwi i żywi się nią, przez co staje się wampirem. Wracając do Damona, atakuje po drodze barmankę Alice. Zmusza Damona, by napił się jej krwi, kończąc jego transformację. Damon posila się do syta i ku zaskoczeniu Stefano oświadcza, iż zmieni jego życie w piekło za to, co mu uczynił. Potem ucieka w las i Stefano zostaje sam.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Żądza krwi  
Stefan i Damon muszą od teraz radzić sobie z konsekwencjami przemiany w wampiry – Stefano dostrzega w niej dar, podczas gdy Damon traktuje ich nowe życie jak klątwę. Podczas pogrzebu ojca zostają nakryci przez mieszkańców Mystic Falls, co zmusza ich do ucieczki. Bracia zakradają się na pociąg i udają się do Nowego Orleanu, licząc na odnalezienie bezpiecznego miejsca do zamieszkania. Miasto jednak stawia im nowe wyzwania, a Stefano poddaje się swoim wampirycznym żądzom. Niespodziewanie na jego drodze pojawia się przyjaciółka, Lexi, która oferuje mu swoją pomoc. Dzięki niej, Stefano powoli uczy się panować nad nowym życiem. W tym czasie Damon wplątuje się w tarapaty, z których wyciągnąć może go tylko jego młodszy brat. Stefano nie jest jednak świadomy tego, jak bardzo Damon go nienawidzi i jak wiele zła jest gotów mu z tego powodu wyrządzić.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Pragnienie  
Po zdradzie Damona w Nowym Orleanie, Stefano decyduje się zacząć wszystko od nowa. Przyrzeka sobie, że już nigdy więcej nie skrzywdzi człowieka i rezygnuje z picia ludzkiej krwi. Zaszywa się w Nowym Jorku, gdzie zamierza odciąć się od złych wspomnień. I kiedy już myśli, że wreszcie odnalazł spokój, odkrywa, że nigdy nie ucieknie przed swoim mściwym bratem. Damon zjawia się bez zapowiedzi z najgorszym z możliwych pomysłów i nie bacząc na sprzeciwy Stefano, zabiera się do realizacji swojego wielkiego planu. Tak zaczynają podbijać Manhattan, dając się wciągnąć w wir przyjemności, jakie oferuje miasto, które nigdy nie śpi. Wkrótce muszą jednak zmierzyć się z wydarzeniami z przeszłości, zarówno swojej, jak i Katherine, ponieważ nowy wróg staje im na drodze.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Uciekinier  
Minęło dwadzieścia lat, odkąd Stefano wsiadł na statek do San Francisco i po raz ostatni widział swego brata Damona. Z wyjątkiem nękających go koszmarów, jest przekonany, że nareszcie udało mu się uciec od wspomnień z przeszłości. Mieszka w małej, angielskiej wiosce, gdzie zaczął nowe życie. Jego spokojna sielanka zostaje jednak ponownie zachwiana, gdy z Londynu docierają wieści o brutalnych morderstwach. Stefano jest przekonany, że zbrodnie muszą być sprawką wampira. Prowadzi własne dochodzenie i obawia się, iż morderca nie jest przypadkową osobą, tylko kimś, kto dobrze go zna. Wkrótce wszystko zaczyna wskazywać na to, że stoi za nimi nie kto inny jak jego starszy brat. Gdy jednak dochodzi między nimi do konfrontacji, Stefano nie jest już taki pewien, czy słusznie oskarżył Damona, i czy przypadkiem ktoś inny nie próbuje wyrównać z nim rachunków.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Azyl 
Po wydarzeniach na farmie Stefano i Damon postanowili połączyć siły przeciwko wspólnemu wrogowi, Samuelowi. Ponownie udają się do Londynu, aby dokonać zemsty. Potężny wampir nie zamierza jednak czekać na ich przyjazd bezczynnie. Wrabia Damona w krwawe zbrodnie, przez co w całym Londynie panuje przekonanie, iż mordercą zwanym Kubą Rozpruwaczem jest właśnie starszy z braci Salvatore. Umykając między uliczkami mrocznego miasta, Stefano i Damon próbują wyślizgnąć się policji i jednocześnie zniszczyć Samuela raz na zawsze. Szybko jednak przekonują się, że zadanie to nie będzie takie proste, zwłaszcza gdy odkrywają kolejne fakty z przeszłości kobiety, która odmieniła ich życie na wieczność.

Pamiętniki Wampirów: Pamiętniki Stefano – Niewola  
Bez Damona Stefano czuje się, jakby utracił jakąś cząstkę siebie. Za swój główny cel obiera odbicie brata z rąk okrutnego Samuela, bez względu na konsekwencje. Aby tego dokonać, musi przestać przestrzegać zasady, jakie sobie narzucił, i nie zapomnieć przy tym o swojej ludzkiej naturze. Pomaga mu w tym Cora oraz sojusznicy, których zaangażowania nie oczekiwał. Razem zamierzają wystąpić przeciwko Samuelowi, aby powstrzymać go od zemsty, jaka spadnie zarówno na wampiry, jak i ludzi. Oprócz tego Stefano musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest jeszcze w stanie zaznać spokoju w swoim nieśmiertelnym życiu.

Postacie znane z serialu, pojawiające się w powieściach 
 Stefano Salvatore – główny bohater powieści i ich narrator. Od dziecka mieszkał w Mystic Falls wraz ze swoją rodziną. Jego matka zmarła, gdy miał dziesięć lat i od tej pory wychowywał go ojciec. Łączyła go bliska i zażyła relacja z bratem Damonem, dopóki nie poróżniła ich Katherine Pierce. Po tym, jak obaj się w niej zakochali, rywalizowali ze sobą o jej względy. Podczas obławy na wampiry, Stefano wraz z Damonem próbował ją uratować, co skończyło się dla nich śmiercią. Jego wampirze życie początkowo wydawało mu się darem, potem jednak zaczął dostrzegać wiele jego wad. Stefano stara się postępować moralnie i nie pozwalać swojemu instynktowi wziąć górę nad człowieczeństwem.
 Damon Salvatore – starszy brat Stefano. Damon walczył w Armii Konfederacji, jednak z niej wystąpił, co nie podobało się jego ojcu. Ma lekkie podejście do życia, lubi się zabawić (nie odmawia sobie alkoholu i hazardu). Jako pierwszy zaczął spotykać się z Katherine i nie przeszkadzała mu jej tajemnica. Po swojej śmierci nie chciał dopełnić przemiany w wampira, lecz został zmuszony do tego przez Stefano. W przeciwieństwie do brata traktował wampiryzm jako przekleństwo, co z czasem się zmieniło. Lepiej radzi sobie jako wampir, nie ma problemów z kontrolą i używaniem mocy. Wielokrotnie utrudnia życie swojemu młodszemu bratu za to, że odebrał mu możliwość wyboru.
 Katherine Pierce – tak naprawdę Katerina Petrova, zmieniła imię i nazwisko, aby uniknąć znalezienia przez Klausa Mikaelsona. Piękna i czarująca, sprawia wrażenie niewinnej. W głębi duszy jednak jest bezwzględna i nie ma oporów krzywdzić bezbronnych ludzi. Rozkochała w sobie Stefano i Damona i dla zabawy próbowała ich ze sobą skłócić. Upozorowała swoją śmierć i przez kolejne dekady ukrywała się przed Klausem.
 Giuseppe Salvatore – ojciec Damona i Stefano, jeden z założycieli Mystic Falls i członek tajnej Rady Założycieli. Cechował się surowym i twardym charakterem. Nienawidził wampirów, próbując całkowicie pozbyć się ich z miasta. Jego relacja z synami była chłodna, a po tym jak Damon opuścił wojsko, Giuseppe nie ukrywał względem niego swojego rozczarowania. Większe nadzieje pokładał w Stefano, któremu zaplanował już przyszłość. Podczas próby ratowania Katherine, Giuseppe nie miał jednak skrupułów własnoręcznie zabić swoich synów i skłamać na temat ich śmierci, byleby uratować honor rodziny. Zostaje przypadkowo zamordowany przez Stefano, który posila się jego krwią i dopełnia przemiany.
 Emily Bennett – potężna czarownica i służąca Katherine, której przyrzekła swoje oddanie po tym, jak wampirzyca uratowała jej życie. To dzięki niej Katherine posiada pierścień z lapis lazuli i może chodzić w świetle słonecznym. Emily pomogła także Stefano i Damonowi po ich śmierci i również stworzyła dla nich pierścienie.
 Alexia „Lexi” Branson – wampirzyca i najlepsza przyjaciółka Stefano. Po tym jak poznali się w Nowym Orleanie, Lexi zaopiekowała się młodszym wampirem. Nauczyła go panowania nad jego instynktem i picia zwierzęcej krwi. Miała trzech towarzyszy, Percy'ego, Buxtona i Hugo, którzy także znajdowali się pod jej opieką. Stefano kojarzył ją ze swoją matką. Wielokrotnie mu pomaga i ratuje go z tarapatów.
 Zhen „Pearl” Zhu – wampirzyca i matka Anny, z którą mieszkała w Mystic Falls. Posiadała własną aptekę, dzięki czemu wiedziała, że mieszkańcy miasta próbują wykryć wampiry, ponieważ kazali jej sprzedawać eliksiry z werbeną. Mimo jej ostrzeżeń, Katherine nie zdecydowała się opuścić miasta, a ona będąc jej przyjaciółką, również została. Gdy doszło do łapanki wampirów, Pearl podobnie jak inne wampiry została uwięziona w kościele. Przez wiele lat uznawano ją za martwą.
 Annabelle „Anna” Zhu – córka Pearl, często pomagała jej w aptece. Udało jej się uniknąć schwytania i uwięzienia w kościele . Przez całe swoje życie próbowała uwolnić swoją matkę.
 Jonathan Gilbert – należał do Rady Założycieli, był uważany za wielkiego wynalazcę, chociaż większość jego dzieł została tak naprawdę wcześniej zaczarowana przez Emily Bennet. Zalecał się do Pearl, lecz gdy dowiedział się, że jest ona wampirem, próbował ją zabić. Johnathan jest przodkiem Eleny Gilbert.
 Niklaus „Klaus” Mikaelson – jeden z Pierwotnych, hybryda wampira i wilkołaka. Ściga Katherine Pierce, aby zemścić się na niej za to, że odebrała mu możliwość złamania klątwy, która na nim ciąży. Po tym, jak świat obiegła wiadomość o jej śmierci, uznał braci Salvatore za głównych winowajców i zlecił Samuelowi ich ukaranie. Klaus nie pojawia się osobiście w powieściach, jednak kilka razy zostaje wspomniany.

Powieści a serial 
Choć książki miały być uzupełnieniem serialu, wiele wydarzeń nie pokrywa się z historią przedstawioną w Pamiętnikach Stefano, a niektóre motywy wykluczają się wzajemnie. W serialu nigdy nie pojawia się postać Rosalyn, narzeczonej Stefano, jednakże scenarzyści umieścili w szóstym sezonie postać Valerie, która poniekąd zastępuje i przejmuje role Rosalyn i Katherine. Zmienione zostają także okoliczności poznania się Lexi i Stefano, którzy w serialu spotkali się w Mystic Falls, nie w Nowym Orleanie . Inną kwestią jest informacja na temat Niklausa Mikaelsona, o którym w serialu bracia dowiadują się równocześnie z Eleną, podczas gdy w trzeciej powieści zleca on ich ukaranie za śmierć Katherine Pierce i wysyła za nimi swojego podwładnego, Samuela. O tym także nie pada słowo w serialu, mimo iż jest to główny wątek ostatnich trzech powieści.

Przypisy 

Powieści horrory
Wampiry w kulturze popularnej
Wampiry z utworów literackich